Nackträsket kan syfta på;

 Nackträsk, Gotlands län
 Lill-Nackträsket, Västerbottens län
 Stor-Nackträsket, Västerbottens län